Rumbek é uma cidade localizada no Sudão do Sul, capital do estado de Lagos. Tinha uma população de quase  habitantes em 2005.

Cidades do Sudão do Sul